Roldán oder Roldan ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Roldán († 2014), kubanischer Filmemacher
 Amadeo Roldán (1900–1939), kubanischer Komponist und Dirigent
 Ana Roldán (* 1977) mexikanische Künstlerin
 Antonio Roldán (1946–1974), mexikanischer Boxer
 Beatriz Roldán Cuenya (* 1976), spanische Physikerin

 Cristian Roldan (* 1995), US-amerikanischer Fußballspieler
 Eduardo Roldán (* 1949), mexikanischer Botschafter
 Fernando Roldán (1930–2019), chilenischer Fußballspieler
 Francisco Roldán (um 1452–1502), spanischer Kolonialbeamter
 Guillermo Pérez Roldán (* 1969), argentinischer Tennisspieler
 José Luis Roldán (* 1985), spanischer Radrennfahrer
 Juan Roldán (1957–2020), argentinischer Boxer
 Luis  Roldán (1943–2022), spanischer Politiker, Direktor der Guardia Civil
 Luis G. Roldán (1910–1986), mexikanischer Sänger
 Luisa Ignacia Roldán (1652–1706), spanische Bildhauerin
 Miguel Ángel García Pérez-Roldán (* 1981), spanischer Fußballspieler
 Nahuel Roldán (* 1998), uruguayischer Fußballspieler
 Nicolas Roldan (* 1982), US-amerikanischer Polospieler
 Pedro Roldán (1624–1699), spanischer Bildhauer
 Pilar Roldán (* 1939), mexikanische Fechterin
 Weimar Roldán (* 1985), kolumbianischer Straßenradrennfahrer
 Wilmar Roldán (* 1980), kolumbianischer Fußballschiedsrichter

Roldán ist der Ortsname von
 Roldán (Torre Pacheco), Ort in der Gemeinde Torre Pacheco in Spanien

Siehe auch:
 Roldán Rodríguez